Второе правительство Александра Вучича было сформировано после прошедших выборов в Скупщину, состав правительства следующий:

См. также 
Правительство Сербии
Правительство Сербии